Mario López López – poeta e pittore spagnolo
 Raúl López López – cestista cileno